Змагання із могулу серед жінок у програмі Зимових Олімпійських ігор 2014 проходитимуть 6 і 8 лютого 2014 на гірськолижному курорті «Роза Хутір», Сочі, Росія.

Призери

Змагання

Кваліфікація 1 
У першому раунді кваліфікації визначаються 10 найкращих спортсменок, які продовжать боротьбу у фіналі, інші спортсменки будуть боротись у другому раунді кваліфікації.

Кваліфікація 2

Фінали

Фінал 1

Фінал 2

Фінал 3

Посилання 
 Результати змагань